Per Stedman si può intendere:

Geografia
 Stedman – località della Carolina del Nord, Stati Uniti d'America

Persone
 Edmund Clarence Stedman (1833-1908) – banchiere e scrittore statunitense
 John Gabriel Stedman (1744-1797) – avventuriero anglo-olandese
 Myrtle Stedman (1883-1938) – attrice e cantante statunitense